Gößnitz kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Gößnitz, Tyskland, Thüringen,

Österrike 

 Gößnitz (dal), Kärnten, 
 Gößnitz (kommun), Steiermark, Politischer Bezirk Voitsberg,